Juha Metsola (ur. 1989), fiński hokeista, olimpijczyk
 Roberta Metsola (ur. 1979), maltańska prawniczka i polityk